Welskop ist der Name von:

 Friedrich Welskop (1898–1977), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdB
 Heidrun Welskop (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Eva Maria Welskop-Deffaa (* 1959), Präsidentin des deutschen Caritasverbandes

Siehe auch:
 Welskopf